

Geografia 
 Visintini – centro abitato nell'Istria croata

Persone 
 Licio Visintini (1915-1942) – militare italiano
 Luciano Visintini (1947-2006) – calciatore italiano
 Mario Visintini (1913-1941) – militare e aviatore italiano

Pagine correlate 
 Visintin